Близнаците е български поп и попфолк дует, създаден през 2005 година. Митко и Милко Стоименови са родени на 12 юли 1985 г. в София, като Митко е със 7 минути по-голям от Милко. Пеят от 3-годишни, а на 6-годишна възраст са в хора на близнаците. Посещват също и уроци по солфеж, пиано и хореография, като една от учителките им е джаз-певицата Стефка Оникян. Година преди да започнат музикалната си кариера се изявяват във видеоклипа към песента на Нелина „Близнаци“. На следващата година стартира музикалната им кариера в Пайнер. Реализират първият си видеоклип към баладата „Мъжка сълза“, по текст на Стефка Ангелова. Участват като специални гости на лятното национално турне „Планета Прима 2005“ заедно с Нелина. На следващата година излиза видеоклипът към песента „Какво ми остава“. След това записват още няколко песни и през 2008 г. се разделят с компанията.

Български попфолк групи
Български момчешки групи
Основани в България през 2005 година